La ferrovia Viareggio-Pistoia-Firenze è una linea ferroviaria gestita da RFI che utilizza tratte ferroviarie costruite in tempi diversi:
  Ferrovia Lucca-Viareggio: da Viareggio a Lucca, inaugurata nel 1890;
 "Ferrovia Maria Antonia":  da Lucca a Firenze, inaugurata tra il 1848 e il 1859.

Viareggio-Firenze